Marnhagues-et-Latour (okzitanisch Marnhagas e la Tor) ist eine Ortschaft und eine südfranzösische Gemeinde mit  Einwohnern (Stand ) im Département Aveyron in der Region Okzitanien (vor 2016 Midi-Pyrénées). Sioe gehört zum Arrondissement Millau und zum Kanton Causses-Rougiers. Die Einwohner werden Bernagols und Latounains genannt.

Lage 
Marnhagues-et-Latour liegt etwa 15 Kilometer südsüdöstlich von Millau im Südwesten der historischen Provinz Rouergue am Fluss Sorgues. Umgeben wird Marnhagues-et-Latour von den Nachbargemeinden Saint-Jean-et-Saint-Paul im Nordwesten und Norden, Saint-Beaulize im Norden und Nordosten, Fondamente im Osten, Montagnol im Süden sowie Saint-Félix-de-Sorgues im Westen.

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten 
 Kirche Saint-Amand in Latour
 romanische Kapelle Saint-Amans in Marnhagues
 Zisterzienserabtei Nonenque, 1146 gegründet, ab 1927 Kartäuserkloster
 Schlossruine Latour

Weblinks 

Ort in Okzitanien